Lab kan syfta på:

 Lab – en anläggning som möjliggör att under kontrollerbara omständigheter genomföra vetenskaplig forskning, experiment och mätningar, se Laboratorium
 Lab Rats – en amerikansk TV-serie från 2012
 The Lab – ett hiphop/rap-album av Viktor Ax från 2012
 Sivers Lab – ett tidigare svenskt företag
 Kaspersky Lab – ett datasäkerhetsföretag grundat 1997
 LAB – en fackförening i Baskien, se Langile Abertzaleen Batzordeak

Geografi
 Lab (sockenhuvudort i Kina, Qinghai Sheng, lat 33,27, long 97,14) – en sockenhuvudort i Kina

Se även
 CIELAB – en tredimensionell, ungefärligt jämnfördelad färgrymd